Шеболтаево — деревня в Духовщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Добринского сельского поселения. Население — 14 жителей (2007 год).

География 
Расположена в северной части области в 48 км к северу от Духовщины, окружена лесами.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Население

Транспорт 
В 1,5 км от деревни проходит местная автодорога Озёрный — Жарковский. Ближайшая ж.-д. станция Жарковский (тупиковая) расположена в 25 км к северу от деревни.

Примечания 

Населённые пункты Духовщинского района